Walter nebo také Walther je německé mužské křestní jméno pocházející ze starohornoněmeckého jména Walthari, který byl ještě kombinací pragermánských slov *wald- "vládce" a *xarja-, xari- "armáda". Latinská forma je Waltharius.

Zdrobněliny jména jsou Waltík nebo Waltřík.

Seznam osob se jménem Walter

Příjmení 
 Andrew Walter (1982) - americký baseballista
 Anton Walter (1752–1826) - rakouský výrobce pian
 Ben Walter (nazozen 1984) - kanadský hokejista
 Bruno Walter (1876–1962) - německý dirigent
 David Walter (neznámo)
 Eugene Walter (1921–1998)
 Francis E. Walter (1894–1963)
 Fritz Walter (vedoucí fotbalového týmu) (1900–1981)
 Fritz Walter (hráč fotbalu) (1960)
 Fritz Walter (politik) (1896–1977)
 Fritz Walter (1920–2002)
 Harriet Walter (narozen 1950)
 Harvey Washington Walter (1819–1878),
 Hellmuth Walter (1900–1980)
 Hubert Walter (c. 1160 – 1205)
 Jamie Campbell-Walter (narozen 1972)
 Jean Walter (1883–1957)
 Jessica Walter (1941–2021)
 Joachim Walter (1940)
 Joe Walter (americký fotbalista) (narozen 1963)
 Joe Walter (fotbalista) (1895–1995)
 Joe Walter (politik z ohaia) (1947)
 Johann Walter (1496–1570)
 Joseph Walter (1783–1856)
 Kevin Walter (1981)
 Ottmar Walter (1924–2013)
 Otto F. Walter (1928–1994)
 Owen Walter (1979)
 Raymond Walter (972)
 Ruedi Walter (1916–1990)
 Ryan Walter (1958)
 Silja Walter (1919–2011)
 Thomas U. Walter (1804–1887)
 Thomas Walter (botanik) (1740–1789)
 Tracey Walter (1947)
 Ulrich Walter (1954)

Jména 
 Walter Baxter (1915–1994)
 Walter Bender (1956)
 Walter Bender (fotbalista) (1961)
 Walter Cronkite (1916–2009)
 Walter Crucce
 Walter Disney
 Walter fitz Gilbert ze Cadzowa
 Walter Forster (rozcestník)
 Walter Gropius
 Walter Johnson
 Walter von Keudell (1884–1973)
 Walter Kirn
 Walter Koenig (narozen 1936)
 Walter R. Kramer (1914–1995)
 Walter Lantz
 Walter Maslow (1926)
 Walter Matthau (1920–2000)
 Walter Mazzarri
 Walter Mercado
 Walter Mondale
 Walter Model (1891-1945)
 Walter Andreas Müller (1945)
 Walter Murch
 Walter Dean Myers
 Walter Niephaus
 Walter Packer
 Walter Payton
 Walter Pedraza
 Walter Pidgeon
 Walter Poddubny
 Walter Raleigh
 Walter Romberg
 Walter Samuel (1978)
 Walter Schreifels
 Walter Schirra (1923–2007)
 Walter Scott
 Walter ze Serviliana
 Walter Bedell Smith (1895 – 1961)
 Walter Ferguson Smith (1948)
 Walter Smith III (1980)
 Walter Shaw Sparrow (1862–1940)
 Walter Stewart
 Walter Tetley
 Walter Ulbricht (1893–1973)
 Walter Veltroni (1955–)
 Walter Whitman (1819–1892)
 Walter Bruce Willis (1955)
 Little Walter (1930–1968)
 Walter Zapp (1905–2003)

Fiktivní 
 Walter (Loutka)
 Walter (1962–)
 Walter Softy 
 Walter Donovan
 Walter E. Kurtz
 Walter Mitty
 Desátník Walter Eugine "Radar" O'Reilly
 Walter Newell
 Walter Sobchak
 Walter White
 Dr. Walter Bishop
 Walter Joseph Kovacs
 Walter Blythe

Reference

Externí odkazy 
 

Mužská jména germánského původu
Mužská jména